2 miejscowości w Polsce: 

 Gołoty – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław 
 Gołoty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów